Лига 2 2002/2003 годов () — 64-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 2 августа 2002 года и закончился 23 мая 2003 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2002/03 на lfp.fr

2002/2003
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2002 году
Спорт во Франции в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003